Nokomis (Flórida)
Nokomis (Illinois)

Desambiguações de topônimos